Мишель Бенуа (, род. 18 января 1949) — французский шахматист. Чемпион Франции 1973 г. В составе сборной Франции участник шахматной олимпиады 1974 г., командных первенств мира среди студентов 1968 и 1969 гг., а также международных командных турниров. В 1990—2000-х гг. выступает в основном в опен-турнирах и командных соревнованиях.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Бенуа в базе Chessgames
 Личная карточка М. Бенуа на сайте 365Chess
Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад